Огмий — одно из имён Геракла, которое было распространено среди древних кельтов.
 (189011) Огмий — околоземный астероид из группы Амура (I), который был открыт 8 июля 1997 года.